Balade est un synonyme de .

Balade peut désigner :
 Balade, le nom de la tribu du Nord de la Nouvelle-Calédonie qui assista au débarquement des premiers missionnaires catholiques venus évangéliser cette nouvelle terre française en 1843 ;
 Balade, une série télévisée canadienne produite par Machine Gum en 2018 ;
 Balade Meurtrière, un film néo-zélandais réalisé par James Ashcroft et sorti en 2021.